Ел Таљер има више значења:

 Ел Таљер, Гонзалез Мора (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Таљер (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Таљер, Ехидо Колонија Хуарез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Таљер (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику